Monotoca  — род растений семейства Вересковые.

Ареал 
Виды рода Monotoca являются эндемиками Австралии.

Виды 
Род включает в себя следующие виды:

Примечания

Литература 
 Quinn, C. J. et al. 2003. A molecular estimate of the phylogeny of Styphelieae (Ericaceae). Austral. Syst. Bot. 16: 581—594.

Ссылки 
 
 Australian Plant Name Index (APNI): Monotoca R.Br. 

Вересковые
Флора Австралии